Numéro Quatre, Numéro 4 ou  (en anglais No. 4 ou Number Four) peut faire référence à :
 le nombre 4 ;
 Numéro Quatre, un roman de science-fiction de Jobie Hughes et James Frey (sous le pseudonyme de Pittacus Lore) publié en 2011 ;
 Numéro Quatre, un film américain de D. J. Caruso sorti en 2011 et adapté du précédent ;
 No. 4, un album de Stone Temple Pilots, sorti en 1999 ;
No. 4, un film expérimental de Yoko Ono, sorti en 1966.

Voir aussi 
 

en:No. 4